Holmajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Holmajärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun och Kiruna kommun,  (6,51 km²)
Holmajärvi (Jokkmokks socken, Lappland, 737829-172092), sjö i Jokkmokks kommun, 
Holmajärvi (Jokkmokks socken, Lappland, 739181-171740), sjö i Jokkmokks kommun,

Platser
 Holmajärvi, Jukkasjärvi socken – en by i Jukkasjärvi socken i Kiruna kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn